Bayfield peut signifier:

Géographie

Au Canada 
 Bayfield, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick;
 Bayfield, une localité de Nouvelle-Écosse;
 Bayfield, une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard.
 Bayfield, une localité de l'Ontario;
 La rivière Bayfield, un cours d'eau de l'Ontario.

Aux États-Unis 
 Bayfield, une ville du Colodado;
 Bayfield, une cité du Wisconsin;
 Bayfield, une ville du Wisconsin;
 Comté de Bayfield, un comté du Wisconsin.

Géologie 
 Groupe de Bayfield, un grès du Wisconsin, aux États-Unis.

Personnalités 
 Martin Bayfield (1966- ), un joueur de rugby britannique.
 Henry Wolsey Bayfield (1795-1885), officier de marine britannique.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme